Thomas Percy, I conde de Worcester (1343 - 23 de julio de 1403) fue un noble inglés, conocido por liderar una rebelión junto a su sobrino Henry Percy, y su hermano mayor, el conde de Northumberland.

Origen
Thomas era el hijo menor de Henry de Percy, III Barón Percy, y María Plantagenet, hija de Enrique, III conde de Lancaster, nieto a su vez de Enrique III de Inglaterra

High offices
Worcester luchó contra Francia en la Guerra de los Cien Años, y más tarde sirvió al gobierno inglés en Francia como embajador y senescal. Fue nombrado Almirante del Norte el 26 de enero de 1384, cargo que mantuvo hasta el 22 de febrero de 1385. Ricardo II le nombró conde de Worcester por sus servicios.

Relación con la corona
Los honores que le concedió el rey Ricardo, no impidió que Thomas, su hermano y su sobrino colaborasen en la deposición a favor de Enrique, duque de Lancaster. A su vez, este apoyo inicial a Enrique IV no impidió que más tarde se rebelasen contra él.

Captura y ejecución
Fue capturado en la batalla de Shrewsbury y decapitado públicamente dos días más tarde en Shrewsbury. Fue enterrado en la Abadía de Shrewsbury, Shropshire. Si cabeza se exhibió en el Puente de Londres.

Ascendencia

Worcester en la ficción
Aparece como un líder rebelde en Enrique IV, parte 1, por William Shakespeare.

Miembros de la Orden de la Jarretera
Nobles de Inglaterra del siglo XIV
Nobles de Inglaterra del siglo XVI
Ejecutados por decapitación
Ejecutados por traición
Casa de Percy